Soufflage du verre
 Bouzillage
 Émaillage du verre
 Thermoformage
 Fusing
 Filage
 Murines
 Ensemençage
 Overlay et mutiplex
 Coulage
 Fletage
 Pâte de verre

Liens externes 

Formage du verre
Façonnage du verre